O florete por equipes feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Posicionamento

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 16º lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Classificação final

Ligações externas 

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013